Winter Ritual е EP албум на Forest Silence, издаден през 2010 година.

Списък на песните 
 The Symbol – 9:10
 Winter Ritual – 10:40
 The Eternal Winter – 9:14
 I Feel the Claws of Darkness – 6:42
 Silence – 5:30

Външни препратки 
 Encyclopaedia Metallum
 Discogs.com
 Psychocydd.co.uk

Албуми на Forest Silence
Музикални албуми от 2010 година